1. Аркуш — шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу (паперу, фанери, картону тощо) певної форми і розміру.

2. Аркуш (у видавничій справі і поліграфії) —  одиниця вимірювання.

Розрізняють:
 Паперовий аркуш одиниця розрахунку кількості паперу, необхідного для видання твору.
 Авторський аркуш одиниця вимірювання обсягу твору, яка дорівнює 40 тис. друкованих знаків (літер, розділових знаків, цифр і всіх проміжків).
 Обліково-видавничий аркуш одиниця вимірювання друкованого видання, що також дорівнює 40 тис. знаків. Включає: а) обсяг власне твору в авторських аркушах і б) обсяг всього іншого текстового і графічного матеріалу.
 Друкований аркуш одиниця вимірювання обсягу (площі) видання. Дорівнює половині паперового аркуша при стандартних форматах (в см) 60×84, 60×92, 70×92, 70×108, 84×108 та близьких до них.
 Аркуш обліково-видавничий одиниця вимірювання обсягу видання. Відрізняється від обсягу видання в авторських аркушах тим, що враховує також частини, які не є наслідком авторської праці (видавнича анотація і передмова, колонцифри тощо).
 Аркуш умовний умовна одиниця вимірювання обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60x90 см та призначена для розрахунку й порівняння друкованого обсягу видань різних форматів.
Вираження друкованих аркушів в умовних друкованих аркушах здійснюється за коефіцієнтами переведення (Кпр), які визначають як співвідношення площі паперового аркуша даного формату (Па) до площі умовного друкованого аркуша.

Див. також 
 ISO 216 — міжнародний стандарт розмірів аркушів. Зокрема, визначає А4.
 Титульний аркуш
 Титул
 Ректо

Література

Посилання 
Аркуш  // ВУЕ

Поліграфія
Одиниці вимірювання у видавничій справі‎
Видавнича термінологія